Ehud (: אֵהוּד, ve významu pochopení, podpora) je mužské biblické a rodné jméno v současné době běžné v Izraeli. Jeho nositeli jsou:

 Ehud Avri'el – izraelský politik
 Ehud Barak – izraelský politik, ministr, premiér, generál a náčelník Generálního štábu Izraelských obranných sil
 Ehud Goldwasser – izraelský voják unesený v roce 2006 Hizballáhem
 Ehud Jatom – izraelský politik a příslušník tajných služeb
 Ehud Manor – izraelský autor písní, překladatel a rozhlasová a televizní osobnost
 Ehud Necer – izraelský archeolog
 Ehud Olmert – izraelský politik, ministr a premiér
 Ehud Racabi – izraelský politik

Mužská jména hebrejského původu
Mužská jména